Bosznia-Hercegovina
Brusnik, falu Srbac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Észak-Macedónia
Brusnik, falu Bitola községben, a Pelagóniai körzetben
Brusnik, falu Negotino községben, a Vardari körzetben

 Horvátország
 Brusnik, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Brusnik lakatlan sziget az Adriai-tengerben Vistől 23 km-re nyugatra

 Koszovó
 Brusnik, falu Vučitm községben, a Mitrovicai körzetben

 Szerbia
 Brusnik, falu Ivanjica községben, a Moravicai körzetben
 Brusnik, falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben